

Patronyme 

 Félix Leclerc (1914-1988), un auteur-compositeur-interprète, un poète, un écrivain, un acteur québécois ;
 Félix Leclerc de Pulligny (1821-1893), un voyageur, archéologue, amateur de beaux-arts et botaniste français.

Autre 
 Autoroute Félix-Leclerc, autoroute interurbaine québécoise
 Fondation Félix-Leclerc, une fondation québécoise qui promeut la culture francophone
 
 Félix Leclerc, mini-série biographique diffusée en 2005 au Québec et en France
 École Félix-Leclerc, une école québécoise spécialisée en art